Holbach ist ein geographischer Name:

Orte:
 Holbach (Ellwangen), Weiler im Stadtteil Rindelbach von Ellwangen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Holbach (Hohenstein), Ortsteil der Gemeinde Hohenstein, Landkreis Nordhausen, Thüringen
 Holbach (Moselle), Ortsteil der Gemeinde Siersthal, Département Moselle, Region Grand Est, Frankreich

Gewässer:
 Holbach (Ahrbach), linker Zufluss des Ahrbach bei Großholbach, Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz
 Holbach (Kressbach), linker Zufluss des Kressbachs bei Holbach, Stadtteil Rindelbach, Ellwangen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg

Holbach ist ein astronomischer Name:
 (6956) Holbach, Asteroid des Hauptgürtels

Holbach ist der Familienname folgender Personen:
 Franz von Holbach (1809–1878), nassauischer Generalmajor
 Paul Henri Thiry d’Holbach (Paul Heinrich Dietrich von Holbach, 1723–1789), in Paris lebender deutschstämmiger Philosoph
 Rudolf Holbach (* 1950), deutscher Historiker

Siehe auch:
 Hohlbach
 Holenbach
 Hollbach